Das Dameneinzel der French Open 1974 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Margaret Court. Das Finale bestritten Chris Evert und Olga Morosowa, das Evert in zwei Sätzen gewann.

Setzliste 

 Laut der ITF-Seite wurden je zwei Spielerinnen auf Pos. 3 (Masthoff und Morosowa) und Pos. 7 (Heldman und Sawamatsu) gesetzt.

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1974